Иньшино — название нескольких населённых пунктов:
 Иньшино — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Иньшино — деревня в Алексинском районе Тульской области.